Denumirea de Velikovo se poate referi la una din următoarele localități din Bulgaria:

 Velikovo, un sat în comuna Gheneral-Toșevo, regiunea Dobrici;
 Velikovo, un sat în comuna Gălăbovo, regiunea Stara Zagora.